Појас може бити:
 Појас (одећа)
 Појас (тело)
 Појас за спашавање
 Шампионски појас
 Свештенички појас
 Сигурносни појас
 Појас астероида
 Којперов појас

Види још 
 Ремен